Minuanos - grupo indígena brasileiro do sul do país
Ou ainda:
Minuano (vento) - vento de origem polar, característico do sul do Brasil
Minuano (álbum) - do grupo brasileiro de rock Engenheiros do Hawaii
Minuano limão - marca de refrigerante da The Coca-Cola Company
Flora (empresa) - detentora da marca de produtos de limpeza Minuano
Jornal Minuano - jornal de circulação diária na cidade de Bagé

Ver também

Minoano - relativo à Civilização Minoica, que surgiu na ilha de Creta na Idade do Bronze

Desambiguação